Ричард Альфред «Дик» Эрдлиц — игрок в американский футбол, раннинбек Национальной футбольной лиги и Всеамериканской футбольной конференции (All-America Football Conference). Он играл за Филадельфия Иглз в 1942 и 1945 годах и за Майами Сихокс в 1946 году. Он играл в студенческий американский футбол и бейсбол за Нордвест.

Карьера в колледже 
Играя в студенческий американский футбол за Northwestern Wildcats, Эрдлиц заработал награды Западной конференции. Его пригласили сыграть в игре «Все звезды колледжа» в качестве стартового квотербека «Колледжа звезд» 28 августа 1942 года.

Эрдлиц также играл за «Нордвестерн Уайлдкэтс» в студенческий бейсбол.

Эрдлиц играл за «Филадельфия Иглз» в 1942 году.

В 1943 году Эрдлиц был помощником тренера в Miami Edison High School.

Примечания

Ссылки 
 «ZUPPKE READIES TWO TEAMS FOR PRO BEARS» . St. Petersburg Times. August 18, 1942. Retrieved 2010-05-22
 «Glory Passes Close to Fishman» . Toledo Blade. May 11, 1942. Retrieved 2010-05-22.

Игроки в американский футбол США
Раннинбеки
Квотербеки НФЛ
Игроки «Филадельфия Иглз»